La Copa Davis 1962 fue la 51.ª edición del torneo de tenis masculino más importante por naciones. La ronda final se celebró del 26 al 28 de diciembre de 1962. Australia se proclamó como equipo ganador de la Copa, venciendo al equipo de México por 5 a 0.

Rondas eliminatorias

Zona América

Zona Este

Zona Europa

Ronda final

Ronda Final

Enlaces externos 
 Sitio Oficial de la Copa Davis

1962